Акылбаев — казахская фамилия. Известные носители:
 Акылбаев, Жамбыл Саулебекович (1938—2007) — казахстанский и советский учёный.
 Акылбаев, Кобес Акылбаевич (род. 1945) — Депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва от Талдыкорганского сельского избирательного округа № 118 Талдыкорганской области, президент акционерной строительной компании «Акниет», г. Талдыкорган.